Tony Martin (autocoureur) (19??), Zuid-Afrikaans autocoureur
 Tony Martin (bokser) (1960?-2013), Amerikaans bokser
 Tony Martin (darter) (1981), Engels darter
 Tony Martin (wielrenner) (1985), Duits wielrenner
 Tony Martin (Amerikaans zanger) (1913-2012), Amerikaans zanger
 Tony Martin (Brits zanger) (1957), Brits rockzanger (onder andere Black Sabbath)
 Tony Martin (Nederlands zanger) (1949), Nederlands zanger actief in de jaren zeventig